

Patronyme 
 Beate Uhse (1919-2001), pilote et femme d'affaires allemande.
 Janina Uhse (née en 1989), actrice allemande.